Дворище — обезлюдевшая деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Себежское».

География 
Находится на юго-западе региона, в центральной части района, около небольшого озера.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1 января 2011 года деревня Дворище входила в ныне упразднённую Дубровскую волость. В 2010 году, cогласно Закону Псковской области от 03.06.2010 № 984-ОЗ, деревня Жуки после объединения пяти волостей (Глембочинской волости, Долосчанской, Дубровской, Лавровской и Томсинской) вошла в образованное муниципальное образование «Себежское сельское поселение».

В результате в Себежском сельском поселении образовались две деревни с названием Дворище.

Население

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге, с выездом на федеральную трассу М9.

От а/д Дубровка-Борисенки км.9+600 до дер. Дворище идёт автомобильная дорога общего пользования местного значения (идентификационный номер 58-254-870 ОП МП 58Н-067), длиной 0,5 км.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района